Die Prva Liga FBiH 2002/03 war die insgesamt achte Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die dritte als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer.

Meister wurde der NK Travnik.

Modus 
19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2003/04 auf, während die Teams ab Platz 11 in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 rsssf.com

2002
Fußballsaison 2002/03